Gladbach può riferirsi a:
 Gladbach – comune tedesco
 Bergisch Gladbach (lett. "Gladbach di montagna") – città tedesca
Osservatorio omonimo nella città tedesca 
 Mönchengladbach (lett. "Gladbach dei monaci") – città tedesca
 Gladbach – nome con cui è noto il Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach